Донн (, ) — фамилия. Известные носители:

 Донн, Гавен (1914—2010) — новозеландский судья и государственный деятель, представитель королевы Великобритании на Островах Кука.
 Донн, Джеймс (1758—1813) — английский ботаник.
 Донн, Джон (1572—1631) — английский поэт.
 Донн, Уильям (1876—1934) — английский крикетист, чемпион Олимпийских игр 1900 года.
 Донн, Хорхе (1947—1992) — артист балета аргентинского происхождения.

См. также 
 
  •  •